Angelika, női név, latinul angyali, angyalhoz hasonló
 angelika, angelikafű, orvosi angyalgyökér
 Angelika, operafilm (1972)